Kongsgård ist der Name folgender Orte:

 Kongsgård (Helgenæs), einem dänischen Ort auf der Halbinsel Helgenæs

Kongsgård ist der Familienname folgender Personen:

 Arnholdt Kongsgård (1914–1991), norwegischer Skispringer
 Anne Molin Kongsgård (* 1977), norwegische Snowboarderin
 Knut Kongsgård, norwegischer Skispringer